Curimatopsis är ett släkte av fiskar. Curimatopsis ingår i familjen Curimatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Curimatopsis